Az Amerikai szamoai labdarúgó-válogatott Amerikai Szamoa válogatottja, melyet az Amerikai szamoai Labdarúgó Szövetség (Football Federation American Samoa) irányít. A csapat az egyik leggyengébb válogatott a FIFA tagországok közül, 2011. november 23-ig egyetlen győzelmet sem ért el más FIFA tag ellen. (Ekkor világbajnoki selejtezőn 2-1-re győzött Tonga ellen.) Minden idők legnagyobb hivatalos FIFA vereségét is ez a válogatott tudhatja magáénak, 2001-ben megsemmisítő, 31-0-s vereséget szenvedett el Ausztrália nemzeti csapatától.

Világbajnoki szereplés

OFC-nemzetek kupája-szereplés

Dél-Csendes-óceáni játékok 
 1963 – nem vett részt
 1966 – nem vett részt
 1969 – nem vett részt
 1971 – nem vett részt
 1975 – nem vett részt
 1979 – nem vett részt
 1983 – első kör
 1987 – hatodik hely
 1991 – nem vett részt
 1995 – nem vett részt
 2003 – nem vett részt
 2007 – első kör

Jegyzetek 

Óceániai labdarúgó-válogatottak
Amerikai Szamoa sportélete